Ochandiano peut désigner :

Patronyme 
 Amelia Ochandiano : metteuse en scène, actrice et productrice espagnole ;
 Jean-Luc de Ochandiano : historien français ;
 Rubén Ochandiano (né en 1980) : acteur espagnol.

Toponymes 
 Otxandio : nom officiel d'un village de la communauté autonome du Pays basque en Espagne dont le nom en castillan est Ochandiano ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme